El término Apollon puede referirse a:

 Apollon, cliente P2P con licencia GNU.
 Apollon, equipo de Fórmula 1 que participó en 1977.
 Apollon, revista de arte editada en San Petersburgo por Serguéi Makovski.
 Apollon musagète, ballet de Ígor Stravinski.
 Apollon, arma de destrucción masiva, en forma de arco, usada en el anime Sora no Otoshimono.
 Apollon Smyrnis, club de fútbol griego;
 Apollon Limassol, club deportivo chipriota;
 AE Apollon Patras, club de baloncesto griego;
 Apollon Pontou FC, club de fútbol griego.